Le mot Lourde peut désigner :
 Lourde, une commune française de Haute-Garonne ;
 la Lourde, un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de l'Auvézère ;
 une lourde, une porte en argot ;
 Rosie Lourde, actrice, réalisatrice, productrice et scénariste australienne.
 le féminin de l'adjectif lourd. Exemples :
 en droit civil, une faute lourde est une faute particulièrement grave ;
 en chimie, une eau lourde est une eau qui possède plus de deutérium que la normale.

Voir aussi